

Fumetti 
Flame of Recca – manga di Nobuyuki Anzai

Persone 
Antonino Recca – chimico e accademico italiano
Raffaele Recca – politico italiano